

Persone 
 Alexander Søderlund – calciatore norvegese, attaccante
 Curt Söderlund – ciclista svedese
 Helene Söderlund – sciatrice svedese di sci-orienteering
 Jezper Söderlund –  musicista e produttore discografico svedese
 Mats Söderlund – cantante svedese noto con lo pseudomino di Günther
 Michael Söderlund – nuotatore svedese
 Ulla-Britt Söderlund – costumista svedese, Oscar 1975 ai migliori costumi per Barry Lyndon insieme a Milena Canonero